Хеншель ():
 Хеншель, Джордж (при рождении: Георг Исидор Хеншель; 1850—1934) — немецко-британский певец (баритон), дирижёр и композитор
 Хеншель, Милтон Джордж (1920—2003) — 5-й президент Общества Сторожевой Башни (1992—2000).
 Henschel-Werke — немецкая фирма